Почайна:

 Почайна (приток Днепра) — летописная, практически исчезнувшая река в Киеве, правый приток Днепра, вытекала из Иорданского озера на Оболони.
 Почайна (приток Волги) — малая река в Нижнем Новгороде, в настоящее время — подземная (заключенная в трубы).
 Почайна (железнодорожная станция) — грузо-пассажирская железнодорожная станция Киевского железнодорожного узла.
 Почайна (станция метро) — станция Киевского метрополитена.